Carovane combattenti (Fighting Caravans) – romanzo di Zane Grey del 1929
Il fuciliere del deserto (Fighting Caravans) – film del 1931 diretto da David Burton e Otto Brower